Escalante (departamento) — da Argentina, na província do Chubut
Escalante (Espanha) — município da Espanha, na Cantábria
Escalante (Utah) — cidade dos Estados Unidos
Escalante (cratera) — de Marte

Desambiguações de topônimos